Mogoltavia severtzovii är en flockblommig växtart som först beskrevs av Eduard August von Regel, och fick sitt nu gällande namn av Evgenii Yevgeni, Eugeny Petrovich Korovin. Mogoltavia severtzovii ingår i släktet Mogoltavia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
severtzovii